Metro:
 U3 – linia metra w Berlinie
 U3 – linia metra w Hamburgu
 U3 – linia metra w Wiedniu

Zobacz też:
 U3
 U-3